Liste over ryttere og hold i Vuelta a España 2010

Noter

Se også 
 Vuelta a España 2010

Vuelta a España